Wakefield kan som auktorsförkortning betyda:

 Elsie Maud Wakefield
 Norman Arthur Wakefield

Robotskapade auktorsförkortningar